Evergreen hace referencia a varios artículos:

Localidades en Estados Unidos 
 Evergreen (Alabama)
 Evergreen (Carolina del Norte)
 Evergreen (Colorado)
 Evergreen Park (Illinois)
 Evergreen (Luisiana)
 Municipio de Evergreen (condado de Montcalm, Míchigan)
 Municipio de Evergreen (condado de Sanilac, Míchigan)
 Municipio de Evergreen (condado de Becker, Minnesota)
 Evergreen (Misuri)
 Evergreen (Montana)
 Evergreen (condado de Washburn, Wisconsin)

Informática
 Evergreen (software), software libre de gestión de bibliotecas.
 Evergreen, nombre clave para la serie de tarjetas gráficas AMD Radeon HD 5000

Música
 Evergreen (álbum), de Echo & the Bunnymen.
 Evergreen (álbum de Broods), álbum de Broods.
 Evergreen (Barbra Streisand), canción de Barbara Streisand a dúo con Il Divo. 
 Evergreen (banda), banda española de Pop-Punk.

Otros
 Evergreen Marine, empresa taiwanesa de transporte marítimo.